Сампайю () — португальська власна назва. Скорочена форма від Сан-Пайю (, «святий Пелагій»).

Особи

Прізвище 
 Жорже Сампайю — президент Португалії (1996—2006).

Топоніми

Сампайю (Віла-Флор) — парафія.